Густав Рох (9 декабря 1839 Дрезден — 21 декабря 1866 Венеция) — немецкий математик.

Густав Рох родился в семье Густава Афольфа Роха, который был помощником королевской кухни и Августы Каролины Рох (ур. Бютнер), вырос в Дрездене. Густав Рох 15 октября 1863 года получил хабилитацию в Объединенном Университете Халле-Витенберга. В 1864 году написал свою самую известную работу «Ueber die Anzahl der willkürlichen Constanten in algebraischen Functionen», которая в 1865 году была опубликована в журнале Crelle. На эту статью ссылаются, когда цитируют известную теорему Римана — Роха. 21 августа 1866 года Густав Рох был назначен экстраординарным профессором Объединенного Университета Халле-Витенберг.
Несколько месяцев спустя Густав Рох умер от туберкулеза в Венеции.

Важные труды 
 Ueber die Anzahl der willkürlichen Constanten in algebraischen Functionen. in Crelle J. Math. 64 (1865) 372—376.
 «Ueber Integrale zweiter und die Gattung Werthermittelung der Theta-Functionen.» in Schlömilch’s Ztschr. Math. Phys. 11 (1866) 53-63.

Источники информации 
 Leben und Werke von Gustav Roch
 Gustav Roch at the Mathematics Genealogy Project
 O’Connor, John J.; Robertson, Edmund F., «Gustav Roch», MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews.

Ссылки 

Математики XIX века
Математики Германии